Ворсобин — русская фамилия. Известные носители:
 Ворсобин, Владимир Владимирович (род. 1973) — журналист, обозреватель «Комсомольской правды».
 Ворсобин, Егор Михайлович (1872 — не ранее 1916) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Рязанской губернии.